Уиста има више значења:

 Уиста (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уиста (Тетелес де Авила Кастиљо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику